Критенко () — украинская фамилия. Известные носители: